Natural Bridge kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Natural Bridge (Alabama)
Natural Bridge (Aruba)
Natural Bridge (New York)